Baduquena puede tener múltiples significados

 Palabra indígena cuyo significado es: Babu: Agua. Kena: Lugar. Traducido, Babuquena significa "lugar de las aguas". 
 Con este nombre se conoció a San José de Bolívar cuando este territorio se encontraba poblado por indígenas.
 Una aldea del Municipio Jauregui, en Venezuela también lleva este nombre en la actualidad. 
 Lugar de páramo donde se cultiva papa y zanahoria.